Nazarena Soledad Di Serio (Ituzaingó, 8 de febrero de 1993), más conocida como Nazarena Di Serio o Naza Di Serio, es una locutora y  presentadora argentina. Actualmente integra el equipo de Mediodía noticias por eltrece

Biografía
Nació en la zona sur de la ciudad de  Ituzaingó. Es hija de madre soltera y tuvo muchos trabajos desde los 12 hasta los 23 años cuando debutó en radio luego de estudiar la carrera de locución en el Instituto Superior de Enseñanaza de la Comunicación (ISEC).

Debut en los medios
En 2016, luego de finalizar la carrera de locución, se mudó a Buenos Aires para empezar a trabajar como operadora y locutora en “Estudio Playa”, la radio de Juan Alberto Badia, quién fuera su referente desde su más temprana edad. Además desde septiembre de ese año, se incorporó al staff de Radio Con Vos, realizando la locución y conducción en el programa “Algo con Vos” al aire todos los jueves y viernes a las diez de la noche.
Como toda locutora no pudo detenerse solo en el sonido  y también exploró en la imagen y así es como comenzó sus pasos en la Televisión como Co-Conductora en el Canal de la Música (CM) y como notera en el Garage TV.

Sus mayores referentes en la televisión
Entre sus conductores preferidos de entretenimiento, Nazarena sostiene que son Guido Kaczka y Darío Barassi. De este último, llego a ser su reemplazo durante el verano de 2022 en 100 argentinos dicen; programa en el que fue muy aceptada por su gran talento de conductora.

Enlaces externos
https://www.eltrecetv.com.ar/videos/bonus-track/quien-es-nazarena-di-serio-la-chica-del-tiempo-cuesta-mas-cuando-no_094435/?gclid=EAIaIQobChMIjt7Mze3b_QIVxBXUAR3ioAiMEAAYAiAAEgK4b_D_BwE

Ituzainguenses
Locutores de radio de Argentina
Periodistas de radio de Argentina
Periodistas de televisión de Argentina
Presentadores de Argentina
Presentadores de televisión de Argentina